De volgende tabel omvat de medaillespiegel van de Olympische Winterspelen aller tijden. De medailles van alle Winterspelen, dus vanaf Chamonix 1924 tot en met Beijing 2022, zijn hierin meegenomen.

Het IOC stelt officieel geen medailleklassement op, maar geeft desondanks een medailletabel ter informatie. In het klassement wordt eerst gekeken naar het aantal gouden medailles, vervolgens de zilveren medailles en tot slot de bronzen medailles. De onderstaande tabel is gebaseerd op de medailleklassementen van de afzonderlijke Spelen, zoals dat volgt uit de IOC medailledatabase.

Het IOC kent de medailles toe aan de Nationale Olympische Comités (NOC) en elk Comité heeft zijn eigen drieletterige IOC-code. In de tabel zijn de medailles gegroepeerd per IOC-code.
Wanneer voor een NOC de code ooit is gewijzigd, terwijl het hetzelfde land betrof (zoals "HOL" en "NED" voor Nederland) zijn de medailles samengevoegd. Dit geldt ook voor een naamswijziging van een land, zoals Ceylon (code "CEY") dat tegenwoordig Sri Lanka heet (code "SRI"). Wanneer landen uiteen zijn gevallen in andere landen, dan blijven de medailles van voor de uiteenvalling toegerekend aan het historische land en worden niet verdeeld over de nieuwe landen. Zie ook de voetnoten voor deze situaties. Cursief gedrukte landen zijn niet meer actief.

Deze lijst is bijgewerkt tot en met de Winterspelen van Beijing 2022.

Het verschil in het totale aantal medailles komt doordat er bij sporten waarbij degene met de beste tijd wint, zoals skiën, er ook sporters zijn die dezelfde tijd hebben. Dan wordt er bijvoorbeeld geen zilveren medaille uitgereikt, maar twee gouden en één bronzen medaille of twee zilveren en één gouden medaille.

Zie ook
 Lijst van succesvolste medaillewinnaars op de Olympische Winterspelen

Olympische Winterspelen
Sportranglijst